Мојанци се може односити на:
 Мојанци (Кочани), насељено место општине Кочани, Северна Македонија
 Мојанци (Арачиново), насељено место општине Арачиново, Северна Македонија